X-Men kan hsyfta på:

 X-Men – en superhjältegrupp skapad för serietidningsförlaget Marvel
X-Men (filmserie) – en filmserie och ett delat fiktivt universum baserad på superhjälteserien X-Men
 X-men (film) – en amerikansk film från 2000
 X-men 2 – amerikansk film från 2003
 X-men 3 – en amerikansk långfilm från 2006
 X-Men (TV-serie) – animerad TV-serie producerad mellan 1992 och 1997
 X:en – den första X-men-serietidningen i Sverige 1984–1985
 Marvel Mutanter – en svensk serietidning 1989–1990
 X-Men (serietidning) – en svensk serietidning 1990–
X-Men (Sega-spel) – ett actionspel utvecklat av Western Technologies Inc. och utgivet 1993 till Sega Mega Drive baserad på superhjälteserien X-Men

Se även
 Lista över medlemmar i X-Men
Lista över X-Men-serietidningar